most Północny (oficjalnie Marii Skłodowskiej-Curie) – most w północnej Warszawie
 most Północny – most w Kijowie
 most Północny – most w Sztokholmie
 mostek północny – pojęcie z dziedziny informatyki